Argolida je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Peloponez.

Općine i zajednice 

Argolida